Adam Boniecki (1842–1909) – polski heraldyk
 Adam Boniecki (ur. 1934) – polski duchowny katolicki